В боевых действиях во время Второй мировой войны со стороны СССР принимали участие два формирования эскадрильи: 
 116-я отдельная разведывательная авиационная Краснознамённая эскадрилья, в 1941-1942 годах действовала в районе Ленинграда, в 1942 году обращена на формирование 8-й отдельной дальнеразведывательной эскадрильи.
 116-я отдельная разведывательная авиационная эскадрилья (2-го формирования), принимала участие в 1945 году в войне с Японией

Кроме того, в состав ВВС РККА входила 116-я корпусная авиационная эскадрилья.